Punung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Punung, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Punung, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar